Shona peut désigner :
 le shona, une langue principalement parlée au Zimbabwe, aussi parlée au Mozambique, au Botswana et en Zambie ;
 les Shonas, un peuple d’Afrique australe ;
 Shona, une chanteuse française des années 1980.